Ziering ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Ziering (* 1962), US-amerikanische Filmproduzentin

 Ian Ziering (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Lezley Ziering († 2015), US-amerikanischer Tänzer und Rollschuhtrainer 
 Nikki Ziering (* 1971), US-amerikanisches Model und Schauspielerin

Ziering ist
 ein Ortsteil des Marktes Untergriesbach im Landkreis Passau (Bayern)